La sauce d'arachide peut faire référence à :
 la sauce arachide ;
 le saté.